Алекса́ндр Алексе́ев:
 
 
 Алексеев, Александр Валентинович (род. 1964) — советский и российский футболист, тренер.
 Алексеев, Александр Варфоломеевич (XVII век) — дьяк при царях Алексее Михайловиче и Фёдоре Алексеевиче.
 
 Алексеев, Александр Вячеславович (род. 1981) — российский боксёр.
 Алексеев, Александр Геннадьевич (род. 1989) — российский футболист.
 
 Алексеев, Александр Емельянович (1891—1975) — советский электротехник.
 
 
 Алексеев, Александр Семёнович (1851—1916) — русский юрист, заслуженный профессор.
 Алексеев, Александр Сергеевич (род. 1947) — русский палеонтолог, профессор.
 Алексеев, Александр Степанович (1913—1993) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Алексеев, Александр Юрьевич (род. 1946) — российский дипломат, постоянный представитель при Совете Европы.